

Économie et politique 
Dans les domaines du fonctionnement politique et économique, des organisations, de la société :
 les réformes structurelles,
 les réformes économiques,
 la réforme de l'État,
 la réforme LMD des études en France,
 les réformes clisthéniennes de la Grèce antique,
 la réforme agraire,
 la « réforme marianique » de l'armée de la République romaine.
 la réforme de l'orthographe de 1990 de la langue française,
 la Réforme hongroise (1825-1848),
La Réforme (un groupe parlementaire tunisien).

Religion 
Dans le domaine religieux, le terme « réforme » désigne le processus élaboré dans l'Église catholique du  pour la modification et la réorganisation de ses structures, de ses pratiques et de ses dogmes et ayant abouti à la formation d'Églises séparées. L'utilisation du mot peut poser problème car il est très souvent employé pour désigner uniquement la Réforme protestante. Il convient dès lors de distinguer :

 la Réforme grégorienne;
 la Réforme protestante qui comprend la Réforme luthérienne, les Réformes de Zwingli et Bucer, la Réforme calviniste, la Réforme anglaise ;
 la Réforme radicale qui désigne un sous-ensemble de courants religieux protestants et apparentés du  ;
 la Contre-Réforme catholique dans la seconde moitié du  qui répond aux objections théologiques formulées par les Réformés, redéfinit précisément le dogme catholique, réforme le clergé pour lui permettre de reprendre l'offensive face à la Réforme protestante et répondre aux aspirations des fidèles ;

Industrie 
Dans le domaine militaire ou de l'industrie :
 la réforme d'un matériel, devenu obsolète, n'entrant plus dans les standards de l'armée ou de l'entreprise l'utilisant ;
 la réforme d'un soldat, n'étant plus en condition de combattre.

Presse 
Plusieurs journaux ont porté ce nom :
 La Réforme, journal français fondé par Ledru-Rollin, paraissant entre 1843 et 1850 ;
 La Réforme, journal québécois paru en 1860 ;
 La Réforme, journal quotidien libéral belge (1884-1907), fondé par Émile Féron et Georges Lorand ;
 La Réforme, journal du Parti libéral du Québec entre 1955 et 1967 ;
 Réforme, hebdomadaire protestant fondé en 1945.

Élevage 
Dans le domaine de l'élevage, la réforme désigne l’abattage (le plus souvent) ou la mise à la retraite des animaux qui ne sont plus productifs. Cela concerne notamment les poules pondeuses et les vaches dites laitières (voir article vache de réforme).

es:La Réforme